Ві́ктор В'ячесла́вович (в інших джерелах — Вікторович) Земзе́ров (  — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1989 року в місті Городок Львівської області, закінчив городоцьку ЗОШ № 2. Проживав у Городку.

У часі війни — солдат, гранатометник 24-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у бойових діях.

24 жовтня 2015-го помер під час несення служби на ВОП у Новоайдарському районі (Луганська область).

Похований 2 листопада 2015 року в Городку.

Вшанування 
 24 травня 2016-го на будівлі Городоцького НВК № 2 встановили та освятили пам'ятну дошку Віктору Земзерову.

Джерела 
 Небесна Гвардія
 Книга пам'яті 
 На будівлі Городоцького НВК № 2 встановили пам'ятну дошку Віктору Земзерову 

Уродженці Городка (Львівська область)
Померли в Новоайдарському районі
Поховані в Городку (Львівська область)